

Calendrier / Résultats

Participants

Classements WRC 

</center>

Classements Pilotes PWRC 

</center>

Classements Pilotes JWRC 

</center>

Classements Pilotes Ford Fiesta sporting trophy 

</center>

Liens externes 
  Résultats de la saison 2006 sur le site officiel du WRC
 saison 2006 sur ewrc-results.com

Championnat du monde des rallyes
Rallye